Maria Gonçalves Duarte Santos (Cebolais de Cima, 19?? - 4 de janeiro de 1950) foi uma médium psicógrafa portuguesa.

Biografia 
Pioneira do Espiritismo no país, foi esposa de Isidoro Duarte Santos. Exerceu uma ação constante e dinâmica no Centro Espiritualista Luz e Amor, através das suas intervenções esclarecidas e

Em 1939 fundou, com o marido, a revista "Estudos Psíquicos", tendo juntos superado dificuldades de toda a ordem. Contribuiu assim para o sucesso da publicação, solucionando todos os problemas económicos relacionados com a sua edição.

Através da sua mediunidade, psicografou inúmeras mensagens de um espírito que se identificava como "Reper-Siam", comunicações essas repletas de ensinamentos, de moral elevada, e de conselhos sensatos e práticos.

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Médiuns de Portugal